Sahak III Bagratuní (en armeni  ; mort l'any 761) fou un príncep armeni de la família dels Bagràtides que fou príncep d'Armènia de 755 a 761.

Fill d'un Bagrat Bagratuní probable germa de Sembat Bagratuní VI, devia ser doncs cosí germà del príncep Aixot III Bagratuní el Cec, príncep d'Armènia de 732 a 750. L'eliminació dels Omeies pels Abbàssides va fer vaure en desgracia a Aixot que fou cegat pel seu enemic Grigor Mamikonian. Els fills d'Aixot si existien, serien massa joves i el cosí Sahak esdevingué nakharar de la casa Bagratuní. El 755, el califa abbàssida Al-Mansur el va nomenar príncep d'Armènia. Va morir el 761, el mateix any que el seu cosí Aixot el Cec. El fill d'aquest Sembat Bagratuní VII (Sembat III Bagratuní, en realitat hauria de ser Sembat IV Bagratuní), va agafar llavors la direcció de la família.

Referències 

Casa de Bagratuní
Prínceps d'Armènia